Flugabwehrraketentruppen sind eine Waffengattung der Luftverteidigung, deren Hauptkampfmittel die Flugabwehrrakete ist. Der Begriff bezeichnet:

 Flugabwehrraketentruppen (NVA), waren eine Waffengattung der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung der Nationalen Volksarmee der DDR.
 Flugabwehrraketendienst (Luftwaffe), der entsprechende Dienstbereich der Luftwaffe in der Bundesrepublik Deutschland.